Дельми́ра Агусти́ни (, 1886—1914) — уругвайская поэтесса.

Биография 
Родилась 24 октября 1886 в уругвайской столице Монтевидео, в богатой семье. Отец её — уругваец Сантьяго Агустини (ум. 8 июля 1925), мать — аргентинка Мария Муртфельд Триака (1859—1934). Дельмира получила домашнее образование и была очень одарённым ребёнком: уже в 10 лет начала сочинять стихи, занимаясь также французским языком, музыкой и живописью.

14 августа 1913 года вышла замуж за Энрике Рейеса (), но уже спустя месяц ушла от него. 5 июня 1914 года состоялся официальный развод, а через месяц Энрике убил Дельмиру в их доме двумя выстрелами в голову, после чего покончил с собой. Похоронена она была на Центральном кладбище Монтевидео.

Творчество 
Агустини писала для журнала «La Alborada» (). Она относилась к т. н. «Поколению 1900» — наряду с латиноамериканскими поэтами-модернистами Хулио Эррера, Леопольдо Лугонесом, Рубеном Дарио, которого считала своим учителем. Дарио сравнивал Агустини с Терезой Авильской, отмечая, что Дельмира — первая испаноязычная писательница со времён той святой.

Поэтесса сосредоточилась на теме женской сексуальности, хотя в то время в литературном мире господствовали мужчины. Её стиль творчества лучше всего охарактеризовать как первую фазу модернизма с темами, основанными на фантастических и экзотических предметах.

Эрос, бог любви, символизирует эротизм и он является вдохновляющим началом для её поэзии о плотских удовольствиях. Эрос — главный герой во многих литературных работах Агустини. Она даже посвятила ему третью свою книгу под названием «Пустые бокалы» (1913), которая возвестила её переход в новое литературное движение — La Vanguardia ().

Поэтические сборники 
При жизни Агустини вышло три сборника её поэзии:
 «Белая книга» (, 1907)
 «Утренние песни» (, 1910)
 «Пустые бокалы» (, 1913)

Неопубликованные при жизни её стихи вошли в сборники, увидевшие свет в 1924 году:
 «Цветник Эроса» ()
 «Светила бездны» ()

Переводы на русский язык

В культуре и в кино 
 Имя Дельмиры Агустини приобрело популярность в латиноамериканских странах. «От неё пошли мы все, поэтессы Америки», — писала о ней чилийская поэтесса Габриэла Мистраль.
 Американская писательница Джуди Вераменди написала роман и пьесу «Пустые бокалы» (на английском и испанском) по мотивам жизни и творчества Агустини. Премьера спектакля состоялась в Чикаго в апреле-мае 2003 года.
 В 2012 году вышел франко-португальский фильм «Завтра?» () режиссёра Кристин Лоран по мотивам биографии Дельмиры Агустини.

Примечания

Ссылки 
 Дельмира Агустини: жизнь и творчество

Литература 
 
 
 Agustini, Delmira. Poesías completas. Ediciones Catédra. Madrid, 1993.
 Girón Alvarado, Jacqueline. Voz poética y máscaras femeninas en la obra de Delmira Agustini. Peter Lang. New York, 1995.
 Modernization, Feminism, and Delmira Agustini
 The Empty Chalices by Judy Veramendi, a novel and play based on the life and writings of Delmira Agustini

Поэтессы XX века
Поэтессы Уругвая
Поэты Уругвая
Поэты-модернисты
Авторы эротической литературы
Застреленные в Уругвае